Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1995/1996.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 5e plaats met 52 punten. Club Brugge werd kampioen met 81 punten.  Lierse kwalificeert zich hierdoor voor de UEFA Intertoto Cup.
 In de Uefabeker wordt Lierse in de 1e ronde uitgeschakeld door SL Benfica.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/16e finale na verlengingen uitgeschakeld door RSC Anderlecht.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1995-96

UEFA Cup 1995-96

Beker van België 1995-96

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1995/96